Plánování může být:
 Plánování procesů
 Plánování experimentů
 Plánování podnikových zdrojů
 Plánování potřeby materiálu
 Plánování experimentů 
 Plánování scénářů
 Obchodně-provozní plánování
 Pokročilé plánování
 Jazykové plánování
 Dopravní plánování
 Finanční plánování
 Ekonomické plánování

Související články 
 Plán